«Маленькие пташки» () — британский драматический телесериал по одноимённому сборнику рассказов писательницы Анаис Нин, который вышел на экраны 4 августа 2020 года.

Сюжет 
Литературной основой телесериала стал одноимённый сборник эротических рассказов Анаис Нин. Действие происходит в 1950-е годы в Танжере, накануне ликвидации международной зоны. Главные героини — две молодые женщины, которые стремятся к счастью.

Производство и релиз 
О начале работы над проектом стало известно в феврале 2019 года. Съёмки проходили в Южной Испании и в британском Манчестере. Премьера сериала состоялась 4 августа 2020 года.

Восприятие 
Сериал получил противоречивые отзывы. Критики отмечают качественную визуальную составляющую, но при этом констатируют, что вместо обещанной зрителю эротической драмы у авторов «Маленьких пташек» получилось политическое высказывание и что персонажи оказались недостаточно проработанными.

Примечания 

Телесериалы Великобритании 2020-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2020 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2020 году
Драматические телесериалы Великобритании
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала Sky Atlantic
Экранизации произведений Анаис Нин